Слободинская — название нескольких населённых пунктов:
 Слободинская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Слободинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.